Атон (давньоєгипетською i-t:n) — в давньоєгипетській міфології  бог сонця.
 2062 Атон — навколоземний астероїд.
 Атон - древнє місто, найбільше стародавнє поселення, яке будь-коли знаходили у Єгипті.